Dans le monde imaginaire du "Livre des cinq anneaux", le terme kami signifie à la fois dieu et esprit. S'il comporte une majuscule, il se réfère aux Enfants dOnnatangu et Amaterasu ; avec une minuscule, il se réfère aux esprits des éléments avec lesquels communient les shugenjas. Il s'agit d'un emprunt aux Kami de la religion shintoïste, adapté aux besoins de l'univers du jeu.

Les origines 
Selon la croyance rokugani, au commencement, il n'y avait rien. Ce Rien était Tout, car en ce temps-là, il n'y avait rien d'autre que Rien. Mais le Néant prit conscience qu'il n'était rien et il en conçut de la peur. Cette peur fut son premier péché et ce péché créa le premier tiers du monde. Il désira ne plus être seul et souhaita une présence à ses côtés. Ce désir fut son deuxième péché et ce péché créa le deuxième tiers du monde. Lorsqu'il vit qu'il avait créé un monde là où auparavant il n'y avait rien, il conçut un grand regret. Ce regret fut son troisième péché et ce péché créa le troisième tiers du monde. C'est pourquoi les trois plus grands péchés de la religion rokugani sont encore la Peur, le Désir et le Regret.

Les Trois-Dieux-Dont-le-Nom-Doit-Être-Tu
Les Trois-Dieux-Dont-le-Nom-Doit-Être-Tu apparurent en même temps que les Cieux. Ils décidèrent de donner forme à la Terre et utilisèrent leurs noms pour créer un homme et une femme que l'on appellera plus tard la Lune, Onnotangu, et le Soleil, Amaterasu. Ces enfants donneront forme à la Terre. Après la perte de leur nom, plus rien ne peut être dit à leur sujet. Ces trois êtres sont appelés collectivement Kotoamatsukami (Distingués Dieux Célestes). Quelques rares érudits les appellent le Maître du Centre, le Maître du Haut et le Maître du Bas.

Amaterasu & Onnotangu
Le premier homme et la première femme furent créés par les Trois-Dont-le-Nom-Doit-Être-Tu et étaient parfaitement assortis. Ils reçurent pour mission de façonner le monde et de nommer tout ce qui le composait. Ils choisirent donc de s'appeler Onnotangu et Amaterasu ("Qui Brille dans le Ciel"). Ils descendirent des Cieux vers Ningen-do sur un arc-en-ciel et ensemble, ils commencèrent à ordonnancer le monde et à nommer ses parties. La Terre fut alors séparée de la mer et la vie fut créée. Dans les Cieux, les Fortunes commencèrent à prendre forme, émergeant des rêves des Créatures qui dormaient loin au-dessous d'elles. Ensemble, le Soleil et la Lune arpentaient les Cieux, en paix avec leurs royaumes. Ils s'aimaient, riaient et tout allait pour le mieux entre Onnotangu et son épouse, Amaterasu.

Pour son aimée, Onnotangu construisit en guise de suite nuptiale, un domaine merveilleux, plein d'arbres et de plantes et de toutes les belles choses du monde. Finalement, Dame Soleil mit au monde dix enfants, appelés les Kamis immortels. Seigneur Lune craignait d'être détrôné par l'un de ses enfants, aussi commença-t-il à les dévorer un par un. Amaterasu pleurait, mais chaque fois que son mari engloutissait l'un de leurs enfants, elle lui offrait une coupe de saké contenant une goutte de poison. Le temps qu'il arrive à Hanteï le plus jeune, Seigneur Lune était complètement endormi et Dame Soleil réussit à substituer une pierre à son petit dernier sans qu'il le remarque. Seigneur Lune tomba alors dans un profond sommeil et Amaterasu prit Hanteï avec elle pour l'entraîner et en faire un guerrier capable de sauver ses frères et sœurs.

Lorsque Onnotangu se réveilla, il trouva Hanteï parvenu au sommet de sa force, armé de pied en cap et prêt à l'affronter. Leur rencontre fut épique et dura des âges entiers. Dame Soleil pleurait et ses larmes tombaient sur terre où elles devenaient cristal. Seigneur Lune saignait et des gouttes de sang tombaient sur terre où elles devenaient obsidienne. Là où les larmes d'Amaterasu se mêlaient au sang dOnnotangu naissaient un homme et une femme.

Finalement, Hanteï ouvrit le ventre de Seigneur Lune et ses frères et sœurs tombèrent vers Ningen-do, sauf Fu-Leng quOnnotangu avait rattrapé. Hanteï coupa la main de son père et Fu-Leng (toujours agrippé par la Main d'Obsidienne) tomba vers la Terre. Mais au dernier moment, Fu-Leng se rattrapa à Hanteï et l’entraîna avec lui, à la suite de leurs frères et sœurs. Dès que les Enfants du Soleil et de la Lune touchèrent la Terre, ils cessèrent d'être pleinement divins.

Les Enfants du Soleil et de la Lune
Lorsque les Kami tombèrent sur Ningen-do, le Royaume des Mortels, ils réalisèrent qu'ils n'étaient plus que huit et que deux d'entre eux manquaient à l'appel. Leur essence divine disparut rapidement et ils devinrent mortels, certes extrêmement puissants et savants, mais mortels néanmoins. Très vite, ils rencontrèrent une portion de l'humanité et décidèrent de les guider, fondant l'Empire d’Émeraude de Rokugan. 

Akodo
Bayushi
"Les historiens écriront un jour de grands récits sur la bravoure d'Akodo et le charme de Doji, tandis que nous, qui restons dans l'ombre, nous serons les méchants de leurs histoires. Manipulateurs et menteurs, tels seront nos rôles."
- BayushiBayushi est le frère jumeau de Shiba et le fondateur du Clan du Scorpion si souvent dénigré. Fondamentalement incompris, Bayushi est souvent décrit comme un menteur et un manipulateur. Là où ses frères et sœurs voyaient le potentiel des mortels, Bayushi prenait conscience de réalités plus sombres du monde et il savait qu'il devrait protéger sa famille de ce qu'ils ne pourraient ou ne voudraient pas voir. À cette fin précise, il fonda le Clan du Scorpion, clan des maîtres de la discrétion et du secret de Rokugan. Bayushi tira ses partisans des ombres de l'Empire d’Émeraude nouvellement fondé, des gens qui comme lui comprenaient ce qu'il fallait faire pour sauvegarder Rokugan et n'avaient aucun remords à le mettre en œuvre pour le bien de tous. Bayushi accepta de sacrifier son honneur et l'honneur de sa famille pour protéger l'Empire. Parce qu'il était l'éminence grise de l'Empereur, il fut méprisé par de nombreuses personnalités de l'Empire pour son manque d'honneur supposé. Pourtant, Bayushi était un homme aux sentiments profonds et il aima profondément Shosuro.

Le Tournoi des Kamis : Lors de la dernière épreuve du Tournoi, Bayushi fit d'abord face à sa petite sœur Shinjo et retourna contre elle son style de combat chaotique. Mais lorsque lui vint le moment d'affronter son frère jumeau Shiba, le sage Shinseï prit Bayushi à part et lui raconta l'histoire du Scorpion et de la Grenouille. Bayushi fut sans doute le premier des Kami à apprendre et à appliquer la sagesse du Petit Maître, car après sa leçon, il prit un morceau de soie et s'en fit un masque. Il perdit intentionnellement contre son jumeau Shiba, laissant tous les membres de sa famille le sous-estimer. Depuis ce jour, le nombre "3" est considéré comme de mauvais augure par ses disciples, car Bayushi fut le troisième à tomber au cours du Tournoi.

La Promesse de Bayushi : Hanteï finit par gagner le Tournoi et devint le Premier Empereur de Rokugan. Comme tous ses frères et sœurs, Bayushi jura de le servir. Hanteï demanda à Bayushi d'assumer le rôle d'éminence grise et de méchant, mais aussi d'établir un clan qui servirait la lignée des Hanteï de la même façon. Hanteï énuméra tous les autres Kamis, donnant différentes raisons pour lesquelles il ne pouvait pas leur confier cette tâche, et Bayushi finit par accepter. Mais tout en acceptant, Bayushi rappela à Hanteï qu'avant de le trahir, ou de trahir ses descendants, il ferait bien de se rappeler qu'ils ne s'étaient pas affrontés lors du Tournoi.Bayushi et ses fidèles : Bayushi savait qu'il aurait besoin de personnes tout à fait spéciales pour pouvoir mener à bien les missions de son clan. Il trouva ses disciples les plus importants : Shosuro, qui allait devenir le Tonnerre du Scorpion et Yogo, un shugenja de Shiba, époux d'Asako, condamné par une malédiction à trahir ceux qu'il aimait.Bayushi et Shosuro : En l'an 17, Bayushi rencontra Shosuro pour la première fois et la prit pour un garçon d'écurie, mais le soir même, alors que la geisha avec laquelle il passait la soirée dans sa chambre lui mit son couteau sous la gorge, il découvrit qu'elle pouvait changer d'apparence. Le jour où Shosuro se joignit à Shinseï pour partir dans l'Outremonde avec les autres Tonnerres, Bayushi pleura pour la première et la dernière fois de sa vie. Le refus de Bayushi d'envoyer le Tonnerre du Scorpion combattre Fu-Leng accrut le fossé entre lui et les autres Kami. Shosuro avait participé au Jour des Tonnerres contre sa volonté et lorsqu'elle revint, seule survivante et porteuse des Douze Parchemins Noirs, Bayushi réclama à Hanteï l'honneur pour le Clan du Scorpion de devenir le gardien des parchemins. Le Premier Empereur accéda à sa demande et la famille Yogo fut spécifiquement chargée de les protéger. Shosuro était marquée par les blessures subies dans l'Outremonde et elle mit en scène sa propre mort pour prendre l'apparence de Soshi. Mais même ainsi, c'était dur pour elle et elle finit par s'enfuir et disparaître. Un an plus tard, en 83, Bayushi incapable de supporter la perte de sa bien-aimée, disparut à son tour. Il ne laissa que son masque et son sabre derrière lui, accompagnés d'une note disant :"Je l'ai perdue à jamais". On dit que son âme reste liée au Lac Endormi derrière Kyuden Bayushi et qu'elle attend le moment où il pourra retrouver celle qu'il aime. 

"J'interdis qu'un seul autre de mes vassaux perde sa vie dans cette guerre. Punissez-moi comme vous le voudrez mon frère, mais le sang des Scorpions ne coulera plus dans l'Outremonde."
- BayushiBayushi et Yogo : En l'an 36, alors que Yogo s'apprêtait à commettre un seppuku après sa malédiction, Bayushi apparut et l'enjoignit de rejoindre le Clan du Scorpion afin de tirer vengeance de ceux qui avaient maudit sa lignée. Lorsque Yogo rappela à Bayushi la nature traîtresse de sa malédiction, ce dernier balaya son argument d'un sourire et dit : "Mais Yogo, tu ne m’aimes pas". Yogo quitta le Clan du Phénix et sur la demande pressante de Bayushi, rejoignit celui du Scorpion où il fonda la famille Yogo.Bayushi et Soshi : Le masque et les habits de Shosuro furent brûlés et le bûcher funéraire fut allumé par un jeune shugenja qui se tenait à côté de Bayushi. Bayushi et le shugenja, dont le nom était Soshi, s'en allèrent côte à côte et construisirent une forteresse secrète gardée par la magie et l'ombre. Le shugenja prit la place de Shosuro aux côtés de Bayushi, en devenant son conseiller et son plus proche confident.Les Espions de l'Empereur :''' Après la défaite de Fu-Leng, Hanteï se tourna vers Bayushi et lui demanda de mettre sur pied un système de collecte d'informations sur les autres clans afin de s'assurer que sa dynastie reste sur le Trône. Hanteï souhaitait mettre en place un réseau d'espionnage, mais il prévint son frère que si sa confiance venait à être trahie, la lignée de Bayushi serait éradiquée. Bayushi accepta et le réseau d'espionnage impérial était né.Bayushi a eu au moins un fils, Bayushi Ubane, qui devint Champion du Clan du Scorpion après lui.

Doji
Fu-Leng
Hanteï
Hida
Ryoshun
Shiba
Shinjo
Togashi

Les Dragons célestes
Les Mille Fortunes
Les Esprits élémentaires
Les Esprits élémentaires, ou kami (à ne pas confondre avec les Kami fondateurs) sont présents dans presque toutes les choses et tous les êtres. On les trouve parfois combinés à d'autres kami.

Les Royaumes Spirituels
Les Royaumes Spirituels sont dix des onze royaumes - ou dimensions - majeurs dans lesquels fut organisé l'univers. Le onzième royaume Ningen-do est le Royaume des Mortels et n'est donc pas un Royaume Spirituel. Il existe trois méthodes pour entrer dans un Royaume Spirituel : la mort, les passages et la transition spontanée.

La plupart des Royaumes Spirituels peuvent être classés selon leur but céleste :

 Axe de la Création: Tengoku, Ningen-do, et Jigoku Axe de la Réincarnation: Ningen-do, Meido, Gaki-do, Toshigoku, Yomi, Chikushudo et Maigo no Musha Autres buts: Sakkaku et Yume-do''

Chikushudo, le Royaume des Animaux

Gaki-do, le Royaume des Morts Affamés

Jigoku, le Royaume du Mal

Maigo no Musha, le Royaume des Héros Perdus
Également connu sous le nom de Royaume des Destinées Contrariées.

Meido, le Royaume des Morts

Sakkaku, le Royaume de la Malice

Tengoku,  le Royaume des Cieux

Toshigoku, le Royaume du Massacre

Yomi, le Royaume des Ancêtres Bénis

Yume-do, le Royaume des Rêves

Shinseï et le shinséïsme

Notes et références 

Le Livre des cinq anneaux